Die Stadt Nürnberg hat seit 1819 folgenden Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Hinweis: Die Auflistung erfolgt chronologisch nach Datum der Zuerkennung.

Die Ehrenbürger der Stadt Nürnberg

Weblinks 
 nuernberg.de

!
Nurnberg
Ehrenburger
Ehrenburger Nurnberg